Okucia –  metalowe elementy na jachcie lub żaglowcu, które służą do mocowania olinowania (np. want lub sztagów).

Żeglarstwo